Бир-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Бир-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°22’с. ш. 129°07’в. д..
 Бир-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°34’с. ш. 121°04’в. д..
 Бир-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°46’с. ш. 119°28’в. д..
 Бир-Кюель — озеро, Магаданская область, координаты 63°15’с. ш. 148°14’в. д..
 Бир-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°21’с. ш. 123°46’в. д..
 Бир-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°12’с. ш. 153°08’в. д..
 Бир-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°17’с. ш. 152°53’в. д..

Примечания

См. также 
 Бие-Кюель
 Бис-Кюель